Рауль Фернандес де Пабло (, род. 10 января 1975 года) — испанский актёр, наиболее известный по роли Фермина в сериале «Чёрная лагуна».

Рауль Фернандес заслужил некоторое число наград в своей стране, к примеру, в 2009 году номинировался за роль Фермина на награду телевизионного фестиваля в Монте-Карло.

Биография 
Рауль Фернандес родился 10 января 1975 года в Мадриде. Свою первую роль сыграл в 1993 году, в спектакле «Aspirina para dos» в театре Махадонда Он окончил театральное училище «Ангел Гутиеррес» при Камерном театре Мадрида, после чего поступил в Королевскую школу драматического искусства, где проучился с 1996 по 2000 год. Актёрскую карьеру Рауль Фернандес начал с театральной классики, играл, например, главного героя в университетской постановке шекспировском «Гамлете». В кино дебютировал в 2000 году в сериале «Комиссар».

Рауль Фернандес играет в театре и кино, снимается в рекламе. Также сам снял три короткометражки.

Фильмография 

/ Студент

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный веб-сайт
 Teatro del Duende
 Teatro Guindalera